Bloch:
 Felix Bloch
 Jean-Richard Bloch
 Konrad (Emil) Bloch
 Marc Bloch
 Robert (Albert) Bloch

Vezi și 
 Falk (Falck)
 Wallach
 Vlahuță

Nume de familie evreiești
Nume de familie germane
Nume de familie slave